Saturació cromàtica
 Saturació magnètica, estat dels materials magnètics al qual ja no poden absorbir més camp magnètic
 Saturació (química), les diferents accepcions del terme saturació en química
 Dissolució saturada, dissolució que no admet dissoldre més solut
 Saturació orgànica, en química orgànica una molècula orgànica és saturada quan no conté dobles enllaços ni triples enllaços carboni-carboni.
 Àcid gras saturat
 Saturació analítica: Una solució és saturada és la que conté un nivell de solut tan gran com és possible en el volum de dissolvent donat. Una solució sobresaturada conté més solut del que pot ser dissolt en el dissolvent, normalment aconseguit en baixar la temperatura o per evaporació del dissolvent. En aquest cas l'addició de cristalls de solut pot provocar el seu precipitat.
 Saturació acústica